(хозяева чемпионата) и  (действующий чемпион) автоматически получили путёвки в финальный турнир Кубка Азии 2000 года. Десять оставшихся путёвок были разыграны в ходе отборочного турнира среди 42 стран.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Обладатели путёвок 
 (победитель Кубка Азии 1996)

 Ирак

 (хозяин турнира)

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 2000 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 2000 году